L'édition 2021 du tournoi de tennis de Cleveland se déroule du 22 au  sur dur en extérieur à Cleveland. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'estonienne Anett Kontaveit remporte son 2ème titre WTA après celui de Bois-le-Duc en 2017.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cleveland
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Cleveland
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021